De Grand Prix-wegrace van Qatar 2012 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 6 tot 8 april 2012 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's nachts verreden. Dit was de eerste race voor de MotoGP-klasse met 1000cc-motoren en de eerste race voor de nieuwe Moto3-klasse, die de 125cc-klasse vervangt.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Qatar